A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 15. és 18. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 49,20 másodperc, míg a B-szint 49,50 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 15-én tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező négy futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő két futamát augusztus 16-án tartották. A futamok első négy helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 18-án futották.

Források 

F00400g